Breuil se poate referi la:

 Breuil, Marne comună în departamentul Marne, Franța
 Breuil, Somme, comună în departamentul Somme, Franța
 Breuil-Barret, comună în departamentul Vendée, Franța
 Breuil-Cervinia, localitate de comuna Valtournenche în regiunea Valle d'Aosta, Italia
 Breuil-le-Sec, comună în departamentul Oise, Franța
 Breuil-le-Vert, comună în departamentul Oise, Franța
 Breuil-Magné, comună în departamentul Charente-Maritime, Franța

Vezi și 

 Le Breuil